Баранчи́нский — посёлок в Кушвинском городском округе Свердловской области России.

Географическое положение 

Посёлок Баранчинский расположен в юго-восточной части Кушвинского городского округа Свердловской области, в 15 километрах (по автодороге — в 16 километрах) к югу от города Кушвы и в 30 километрах к северо-западу от города Нижнего Тагила. С физико-географической точки зрения, посёлок находится близ Срединного хребта Урала, на обоих берегах реки Баранчи (левый приток реки Тагил), при впадении в неё реки Ак-Тай. В границах посёлка река Баранча запружена — на ней расположен Баранчинский пруд, часть которого образуется также в устье Ак-Тая. Вблизи посёлка находится гора Синяя, на вершине которой расположена ретрансляционная телевышка. К западу от Баранчинского находится небольшой посёлок Верхняя Баранча.

История

Нижне-Баранчинский Завод 

Посёлок основан в 1743 году при казённом металлургическом (чугуноплавильном) заводе, на территории Верхотурского уезда Пермской губернии, входил в состав округа Гороблагодатских заводов. Завод пущен в 1747 году и долгие годы являлся поставщиком снарядов для русской армии.
Первое название — Нижне-Баранчинский завод. Железная руда (магнитный железняк) доставлялась с горы Благодати, а ранее — с Балакинского рудника (бурый железняк). Был создан пруд, для работы использовались водяные и паровые двигатели. На заводе было две доменных печи, пять вагранок. Работали церковно-приходская школа и земское училище, госпиталь.

30 Октября 1765 года в Нижне-Баранчинском заводе заложен был первый храм, деревянный, однопрестольный, во имя Покрова Божией Матери. Храм был освящён 9 марта 1768 года.

В 1824 году в окрестностях посёлка на реке Орулихе, левом притоке реки Баранчи, был основан Царёво-Александровский прииск — первый платиновый прииск России.

В 1916 году сюда эвакуирован электромеханический завод «Вольта», ставший основой для создания Баранчинского электромеханического завода.

В 1921 году на заводе первое на Урале организовано промышленное производство электрических машин.

В 1928 населённый пункт получил статус посёлка городского типа.

18 июня 1940 года указом Президиума Верховного Совета СССР Баранчинскому электромеханическому заводу присвоено почётное звание Государственного союзного имени М. И. Калинина.

С 1941 года предприятие становится головным разработчиком электрических машин мощностью до 400 кВт общепромышленного и специального назначения.

21 января 1944 года коллектив завода награждён орденом Ленина, а в 1946 заводу вручено переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны на вечное хранение.

В 1957 году за заслуги в освоении производства новой электротехнической продукции для нужд обороны страны завод награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В 2004 году отнесён к категории населённых пунктов сельского типа — посёлок.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 

20 июня 1832 году была заложена каменная, трёхпрестольная церковь. Главный храм был освящён в честь Покрова Пресвятой Богородицы 18 февраля 1840 года, а правый придел был освящён во имя священномученика Власия Севастийского 7 января 1860 года, левый придел был освящён во имя апостолов Петра и Павла 2 октября 1860 года. Церковь была закрыта в 1930 году, а в советское время была снесена. Из кирпичей разобранной церкви была построена средняя школа № 21.

В 1997 году был открыт Покровский молитвенный дом, деревянный однопрестольный. В декабре 2004 году был заложен храм в честь святых апостолов Петра и Павла.

Рядом с приходом Пресвятой Богородицы в июле 2021 года был открыт и освящён воссозданный по фотографии прошлого века бюст Александра Второго.
На этом месте бюст императора был установлен в 1889 году, но после Октябрьской революции отправлен в переплавку.

Инфраструктура 
Баранчинский имеет следующую инфраструктуру: больница, поликлиника (детское и взрослое отделения), аптека, пожарная часть, отделение полиции, почта и отделение «Сбербанка».

Культура 
В посёлке функционируют:
 Центр культуры и досуга (ранее Клуб им. Ленина)
 Детский досуговый центр «Радуга» (с 2015 года — филиал Центра внешкольной работы «Факел»);
 Местный школьный и краеведческий музей «Синегорье»;
 Библиотека;
 Центр внешкольной работы «Факел».

Образование 
В посёлке Баранчинском работает школа № 20, с 2 корпусами для малого и старшего звена и несколько детских садов, а также школа искусств и Баранчинский электротехнический техникум.

Спорт 
В Баранчинском имеются небольшой стадион и тренажёрный зал. 26 февраля 2018 года после реконструкции открыт многофункциональный спортивный комплекс с бассейном «Синегорец».

«Синегорец»  — городская команда по хоккею с мячом.

Транспорт 
Посёлок связан автомобильными дорогами с городами Кушва и Нижний Тагил. Дорога до Нижнего Тагила в ужасном состоянии и требует ремонта. Из Кушвы до Баранчинского можно добраться на автобусе . Железнодорожная станция Баранчинская находится на ветке Нижний Тагил — Гороблагодатская. Помимо станции, есть ещё два идущих друг за другом остановочных пункта: 327 км и 328 км. В основном они обслуживают садоводческие товарищества, расположенные на окраине посёлка.

Общественный транспорт внутри посёлка представлен одним автобусом.

Промышленность 
Основное предприятие — ООО «Баранчинский электромеханический завод имени М. И. Калинина», выпускает электрические генераторы и дизельные электростанции.

Работают также лесничество, леспромхоз.

Население

Примечания

Ссылки 

 Баранчинский электромеханический завод 
 Баранчинский электромеханический техникум 

Баранчинский
Населённые пункты Кушвинского городского округа
Бывшие посёлки городского типа Свердловской области